Ідентифікатор культурних цінностей — електронна контрольно-реєстраційна система аналізу та фіксації характерних ознак різних видів культурних цінностей, яка дозволяє кваліфіковано  описати характерні ознаки виробів мистецтва та інших пам’яток культури, грамотно зареєструвати їх та професійно ідентифікувати культурні цінності в разі їх переміщення через кордон. «Ідентифікатор культурних цінностей», створений  кафедрою гуманітарної підготовки, філософії та митної ідентифікації культурних цінностей Університету митної справи та фінансів (УМСФ),  було покладено в основу Програмно-інформаційного комплексу (далі – ПІК) «Переміщення культурних цінностей», розробленого кафедрою спільно з департаментом інформаційних технологій та статистики Митної служби України.

Примітки